Zimbler ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Zimbler (* 1977), amerikanischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Liane Zimbler (1892–1987), österreichisch-amerikanische Architektin und Innenraumgestalterin